George Sheldon ist der Name folgender Personen:

* George Sheldon (Tennisspieler), US-amerikanischer Tennisspieler 
 George Sheldon (Wasserspringer) (1874–1907), US-amerikanischer Wasserspringer
 George Sheldon (Historiker) (1818–1916), US-amerikanischer Historiker, Richter und Politiker aus Massachusetts
 George L. Sheldon (1870–1960), US-amerikanischer Politiker
 George Sheldon (Ökonom) (* 1948), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler